Појам Салт може да се односи на:
 Salt (албум), албум Лиз Рајт
 Salt (филм из 2010)
 Салт (Шпанија)